Okręty US Navy o nazwie USS "Rowan", na cześć Stephena Clegga Rowana:
 Pierwszy, "Rowan" (TB-8), był okrętem torpedowym, który był w służbie w latach 1899-1912.
 Drugi, "Rowan" (DD-64), był niszczycielem typu Sampson, który był w służbie w latach 1916-1922. Brał udział w I wojnie światowej.
 Trzeci, "Rowan" (DD-405), był niszczycielem typu Benham, który został zwodowany w 1939, walczył w czasie II wojny światowej i został zatopiony przez wroga we wrześniu 1944.
 Czwarty, "Rowan" (DD-782), był niszczycielem typu Gearing, który wszedł do służby w 1945, został wycofany w 1975. Przekazany Tajwanowi, ale zatonął podczas holowania w 1977.

Rowan